Bren: sinònim de segó
 Bren: municipi de França
 Bren: metralladora
 Bren Gun Carrier: vehicle lleuger blindat
 Bren Foster: actor
 BREN: Bloque Revolucionario Estudiantil Normalista, moviment estudiantil a Cuba